Il doppio del torneo di tennis Timișoara Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ionuț Moldovan e Gabriel Moraru che hanno battuto in finale Ilia Kushev e Radoslav Lukaev 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Juan-Pablo Brzezicki (quarti di finale)
 Juan-Pablo Guzman /  Emiliano Redondi (quarti di finale)

 Giancarlo Petrazzuolo /  Francesco Piccari (quarti di finale)
 Jean-Christophe Faurel /  Nicolas Renavand (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2005